Selonia puede referirse a:

 Selonia, región histórica situada entre Letonia y Lituania.
 Un sinónimo del género botánico Eremurus.
 Selonia, planeta ficticio del universo de Star Wars.